Müller-Uri ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Adolf Müller-Uri, Neffe von Ludwig Müller-Uri
 Ludwig Müller-Uri (1811–1888) Glasmacher aus Lauscha
 Richard Müller-Uri (1859–1929) Glasmacher aus Hüttensteinach